Jatimakmur (Pondokgede)
 Jatimakmur (Songgom)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing